convergentietheorie (economie), theorie dat het Russische communisme en het Amerikaanse kapitalisme steeds meer naar elkaar zouden toegroeien;
 convergentietheorie (sociologie), de vorming van massa's doordat bepaalde opvattingen en predisposities gedeeld worden;
 symbolische convergentietheorie, de convergentie tot een gemeenschappelijk groepsbewustzijn.